Girikarto (Batanghari)
 Girikarto (Panggang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing